В порту:
 «В порту» — фильм Элиа Казана.
 «В порту» — мультфильм Инессы Ковалевской.